Товарищеский матч между сборными Англии и СССР прошёл на стадионе «Уэмбли» 22 октября 1958 года. Сборная Англии разгромила СССР со счётом 5:0. Это поражение стало самым крупным в истории советской сборной. 

Эта встреча была уже четвёртой между этими командами в 1958 году. Первый товарищеский матч закончился со счётом 1:1, на чемпионате мира в первой встрече была также зафиксирована ничья, а во второй Советский Союз победил 1:0. 

Во многом поражению со столь крупным счётом способствовало отсутствие в воротах Льва Яшина. Вместо него вратарём был Владимир Беляев, который к тому матчу сыграл всего 4 игры за команду. После этого Беляева в сборную не вызывали. Также отсутствовал защитник Константин Крижевский, вместо него играл Анатолий Маслёнкин. Из 22 игроков 18 участвовали в последнем ЧМ.

После первого тайма счёт был 1:0. Во втором Джонни Хейнс смог оформить хет-трик, а в последние 10 минут Бобби Чарльтон и Нэт Лофтхаус сделали счёт разгромным.

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 «Как мы начинали покорение Европы», Летопись Акселя Вартаняна
 

1958
1958
Футбол в СССР в 1958 году
События 22 октября
Октябрь 1958 года
Спорт в Великобритании в 1958 году